Le championnat d'Algérie de football 2001-2002 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 16 équipes.

L'USM Alger remporte son troisième titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison 
Le championnat débute le  et se termine le  juillet 2002. Le RC Kouba et le CA Bordj Bou Arreridj sont les clubs promus de  en début de saison.

L'USM Alger remporte le championnat et se qualifie pour la Ligue des champions de la CAF 2003. La JS Kabylie, vice-champion, se qualifie pour la Coupe de la CAF 2003, compétition dont le club est triple tenant du titre. Le WA Tlemcen, vainqueur de la Coupe d'Algérie, se qualifie pour la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe 2003.

L'AS Aïn M'lila et le MC Alger sont relégués en Division 2.

Affaire CAB-MCA 
Lors de la  et avant-dernière journée, le match entre le CA Batna et le MC Alger, deux potentiels relégables, ne va pas à son terme. En effet, à quelques minutes de la fin de la rencontre, et alors que le score était d'un but partout, l'arbitre El Azzoun siffle un pénalty en faveur des locaux. Les joueurs du MCA, jugeant le pénalty généreux, contestent longuement cette décision, puis quittent le terrain du stade Seffouhi sur ordre de leurs dirigeants.

Après étude du rapport de match, la Ligue nationale de football déclare le CAB vainqueur par forfait (3-0), et défalque 1 point au MCA. Un point qui s'avérera crucial pour le maintien du Mouloudia, puisque le club sera relégué en D2 en conséquence de cette affaire.

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Calendrier 
 La FAF a procédé au  tirage au sort du calendrier de la compétition de nationale 1 pour la saison 2001-2002 le mardi .

Résultats 

(*) Victoire de l'ES Sétif sur tapis vert par le score de (3-0) à la suite des réserves formulées sur le joueur Mouméne du MC Oran, et non qualifié pour jouer le match. La décision de la Fédération algérienne de football (FAF) est survenue le mardi 08 . 
(*) 3 matchs télévisés 

(*) USMA-JSK, match retard joué le mardi .
(*) CRB-USMB, match retard joué le mardi .
(*) USMAn-MCO, match retard joué le mardi .

Statistiques 

 7 buts :
 Bensaïd (USMAn.)
 Bahloul (USMAn. 2, JSK 5)
 Berguigua (JSK) 
 6 Buts :	
 Aïssoug (MOC)
 Zouani B. (USMB)
 Aribi (CAB)
 Haddad (CABBA)
 Zorgane (ESS)
 Merrakchi (WAT)
 Talis (CRB)
 	 
 5 Buts :		
 Meziani R., Bechelaghem (WAT)
 Gaïd, Begga (MCO)
 Boukessassa (CRB)
 Mouza (JSMB)
 	 
 4 Buts :	
 Hadj Adlane (USMAl.)
 Daoud B. (MCO)
 Issouffou, Achacha, Khedara, Ighranaïssi (CABBA)
 Bendahmane, Bezzaz (JSK)
 Aïdara, Dahleb (WAT)
 Settara, Mezouar (CRB)
 Guidouh (CAB)
 Khelfouni (RCK)
 Ammour (ASMO)
 	 
 3 Buts :	
 Ghazi (USMAl.)
 Benayada, Khattab (ASMO)
 Amaouche Samir, Belatrèche, Djillani (JSMB)
 Sanou, Ouattara, Tarrèche (CAB)
 Bacha (ASAM)
 Boudjakdji, Boutaleb (CRB)
 Aït Mokhtar, Badache, Diss, Bakir (USMB)
 Boukedjane, Bessaïd (RCK)
 Hachemi, Daoud S. (WAT)
 Benrabah (MOC)
 Soltani, Zouaghi (USMAn.)
 Belkaïd (JSK)
 Benzergua, Haddou, Farés El Aouni, Kouadri (MCO)
 Faisca, Benali (MCA)
 	 
 2 Buts :	
 Boubrit, Meftah R. (JSK)
 Boudar (USMAn.)
 Hedjou, Kherris (WAT)
 Mekhalfi, Kerraghel, Fall, Guenifi N. (ESS)
 Badji, Bakhti (CRB)
 Loué, Redjal (MOC)
 Bakha, Izzaoui F., Bounif (ASAM)
 Djerradi, Zmit (RCK)
 Belatoui, Berane (ASMO)
 Achiou, Dziri (USMAl.)
 Messas, Deghiche (MCA)
 Saâdellah (CABBA)
 	 
 1 But :	
 Zafour, Raho, Medjoudj, Driouèche, Gaouaoui (JSK)
 Zoubiri, Hosni, Saâdallah, Belgherbi, Mesbah, Benhamlat H., Boussouar, Liadé (RCK)
 Hamedi, Tonkob, Sid El-Hadj, Belgherri, Bettouaf (WAT)
 Bounaâs, Chekrit, Barou, Belhadef, Bourahli, Souaed (MOC)
 Mekkani, Belgherbi, Benidir, Mafaz, Berkani (ASAM)
 Tercha, Laâmeche, Fertas, Madoui M., Ghodhbane (ESS)
 Meziane, Medraoui, Nessakh, Benarbia, Dahmane, Bendida, Mekki, Ferradji,  Boudia (ASMO)
 Bensalah, Bouras, Aouidet S.A., Aouidet S., Slatni Y., Bly, Bouacida (MCA)
 Amrane R., Acimi, Kechamli, Chaïb, Bousaada, Zerrouki, Rihi (MCO)
 Hellal, Ould Rabah, Hebri, Amaouche Y., Bouanoun, Rahim, Benamara S.A. (JSMB)
 Meziani A., Djahnine, Hemdani, Meftah M., Deghiche R., Doghmani (USMAl.)
 Chenoufi, Selmi, El Hadi Adel, Madoui K. (CRB)
 Athmani, Amrane, Selhat (USMAn.)
 Aoumeur, Bentayeb, Belayadi, Khesrani, aâdi ,Mahi (CABBA)
 Amrane L., Bouârara, Kellab, Benhacène (CAB)
 De Oliveira, Harkas, Drali, Galloul S., Amrouche R. (USMB)
 	 
 Buts Contre son Camp :	 
 1 But :
 Khellaf (MOC) pour le RCK
 Haddou (MCO) pour l'USMAn.
 Tribèche (RCK) pour l'ESS
 Selhat (USMAn.) pour le MOC
 Bougherara (WAT) pour l'ESS
 Zaffour (JSK) pour l'ASAM
 Aouameur (CABBA) pour l'USMB

Record d'invincibilité pour le gardien de la JSM Béjaïa (702 min) sans encaisser le moindre but : la série a commencé de la 19e j contre la JSK (0/3) : 12 min jusqu'à la 27e j ; contre Sétif (0/1) 61 min (du 20e j ; 7/3/2002-26ej ;moc (2/0)....12+630+29 = 702 min (kepper : Farid Benmelat

Notes et références

Liens externes

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 2001-2002
 Championnat d'Algérie de football D2 2001-2002

Championnat d'Algérie de football
Algerie
Football en Algérie en 2001
Football en Algérie en 2002